Вописк (Vopiscus) е име на:

 Когномен на римските фамилии Юлий Юл от род Юлии и други
 Вописк Юлий Юл, консул 473 пр.н.е.
 Луций Юлий Юл, консулски военен трибун 438, консул 430, цензор 424 пр.н.е.
 Гай Юлий Вописк Юл, консулски военен трибун през 408 и 405. цензор 393 пр.н.е.
 Луций Юлий Вописк Юл (трибун 403 пр.н.е.), консулски военен трибун 403 пр.н.е.
 Луций Юлий Вописк Юл (трибун 401 пр.н.е.), консулски военен трибун 401 пр.н.е.
 Луций Юлий Вописки Юл e консулски военен трибун през 397, 388 и 379 пр.н.е.
 Гай Юлий Цезар Страбон Вописк, политик, поет на трагедии и оратор, понтифекс 99 пр.н.е.
 Флавий Вописк от Сиракуза, историк, един от авторите на Historia Augusta, 4 век
 Марк Манилий Вописк, суфектконсул 60 г.
 Публий Манилий Вописк, поет и приятел на император Домициан
 Публий Манилий Вописк Вицинилиан, консул 114 г.
 Луций Помпей Вописк, суфектконсул 69 г.
 Квинт Помпей Вописк Гай Арунций Кателий Целер, суфектконсул 77 г.
 Квинт Помпей Вописк Гай Арунций Кателий Целер Алий Сабин, суфектконсул с Адриан и Антонин Пий